Die Generali Open 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 19. bis 25. Juli 2004 in Kitzbühel stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Indianapolis die RCA Championships und in Umag die Croatia Open gespielt, welche anders als die Generali Open, die zur ATP International Series Gold gehörten, nur zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der der Argentinier Guillermo Coria, der in diesem Jahr nicht am Turnier teilnahm. Es gewann der Vorjahresfinalist und Setzlistendritte, der Chilene Nicolás Massú das Turnier und gab dabei nur einen Satz ab. Im Finale schlug er den Argentinier Gastón Gaudio (Nr. 2 der Setzliste), im Halbfinale besiegte er den Setzlistenersten Rainer Schüttler. Er gewann damit den ersten Titel der Saison und seinen insgesamt vierten Titel der Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Martin Damm und Cyril Suk, traten dieses Jahr als Erste der Setzliste an und erreichten das Halbfinale, wo sie der argentinischen Paarung aus Lucas Arnold Ker und Martín Alberto García unterlagen. Die verloren ihrerseits gegen Leoš Friedl und František Čermák, die Setzlistendritten. Es war der dritte  gemeinsame Titel der Tschechen. Für Friedl war es der 4. Titel seiner Karriere, für Čermák ebenfalls der 4. Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 700.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 724.750 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Kitzbühel